Skoura kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Skoura (kommunhuvudort), Souss-Massa-Draâ, Ouarzazate, 
 Skoura (kommun), Souss-Massa-Draâ, Ouarzazate, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar